Die erste Skiflug-Weltmeisterschaft wurde vom 24. bis 26. März 1972 im jugoslawischen Planica ausgetragen. Extra für die Weltmeisterschaft wurde die Schanze umgebaut, um weitere Sprünge zu ermöglichen.

Wettbewerb 
Der erste Tag der Skiflug-WM diente den Springern als reiner Trainingstag. Die Wettkampfordnung sah insgesamt vier Durchgänge in zwei Tagen vor, doch wie so oft kam der Wind auch bei der ersten Weltmeisterschaft dazwischen. Die ersten beiden Durchgänge am Samstag konnten noch durchgeführt werden. Der Sonntag wurde wegen zu starkem Wind abgesagt, wodurch das Resultat vom Vortag zählte. Der beste am Samstag war mit großem Vorsprung der Schweizer Walter Steiner. Im ersten Durchgang kam er auf 155 Meter und landete deutlich vor dem Zweitplatzierten Heinz Wosipiwo (146 Meter). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf Bronzekurs lag Jiří Raška aus der Tschechoslowakei. Im zweiten Durchgang war der Vorsprung zu seiner Konkurrenz noch größer. Für 158 Meter bekam er mit 215,5 Punkten die höchste Note des Tages. Wosipiwo konnte, wie im ersten Durchgang, den zweitweitesten Satz springen und sicherte sich Silber. Die Bronzemedaille ging an Jiri Raska, der sich mit einem Sprung auf 130 Meter gegen den Finnen Juhani Ruotsalainen erfolgreich durchsetzte.

Ergebnis

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

1972
Sportveranstaltung 1972
Sportveranstaltung in Jugoslawien
Sportveranstaltung in Kranjska Gora
Letalnica bratov Gorišek
Skispringen (Jugoslawien)